Pandu bezeichnet:

 Pandu (Mythologie),  im Mahabharata der Vater der Pandavas
 den Vater des Buddhas Vipassi

Orte
 Pandu (Assam), einen Ort im indischen Bundesstaat Assam (26° 12' N, 91° 36' O)
 Pandu (Lianjiang) (), eine Gemeinde in Lianjiang (Fuzhou)
 Pandu (Staat), einen indischen Fürstenstaat in der Rewa Kantha Agency der Kolonialzeit